Буденя ( — «перепёлка») — река в России, протекает по Ишимбайскому району Башкортостана. Левый приток Тайрука.

По берегам Будени расположены поселения Скворчихинского сельсовета Осиповка и Слободка.

Примечания 

Притоки Тайрука
Реки Ишимбайского района